Ouro Verde ist der Name folgender Gemeinden in Brasilien:

 Ouro Verde (Santa Catarina), Bundesstaat Santa Catarina 
 Ouro Verde (São Paulo), Bundesstaat São Paulo
 Ouro Verde de Goiás, Bundesstaat Goiás
 Ouro Verde de Minas, Bundesstaat Minas Gerais
 Ouro Verde do Oeste, Bundesstaat Paraná